Se også 943 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
43
Artikler om enkelte år